Nan-t’ung kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nantong (prefekturhuvudort i Kina), Jiangsu, 
 Jinsha (häradshuvudort), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar